Dotti puede hacer referencia a:

Juan Pablo Dotti, ciclista argentino.
Luis Figueras-Dotti; financiero, político y sindicalista español.
Víctor Dotti, escritor uruguayo.